Ivan Ivanov je jméno a příjmení více osob:

 Ivan Ivanov (vzpěrač) (* 1971) – bulharský vzpěrač
 Ivan Ivanov (běžec na lyžích) (* 1987) – ruský běžec na lyžích
 Ivan Ivanov (fotbalista, 1988) (* 1988) – bulharský fotbalista
 Ivan Ivanov (zápasník, 1937) (* 1937) – bulharský zápasník
 Ivan Ivanov (zápasník, 1968) (* 1968) – bulharský zápasník
 Ivan Ivanov (atlet) – kazachstánský atlet, koulař
 Ivan Ivanov (běžec) (* 1948) – sovětský běžec středních tratí
 Ivan Ivanov (cyklista) (* 1960) – sovětský cyklista

Externí odkazy